Oblivion – amerykański film akcji z 2013 roku
 Oblivion – stalowa kolejka górska w parku rozrywki Alton Towers w Wielkiej Brytanii
 Oblivion – album muzyczny amerykańskiej grupy Mastodon
 Wraith: The Oblivion – gra fabularna osadzona w Świecie Mroku 
 The Elder Scrolls IV: Oblivion – komputerowa gra fabularna z serii The Elder Scrolls

Zobacz też 
 Oblivion with Bells – studyjny album grupy Underworld
 The Gates of Oblivion – album hiszpańskiego zespołu Dark Moor